Het seizoen 2022/23 van de Belgische Eerste nationale gaat van start in augustus 2022 en eindigt in mei 2023. 

Vanaf dit seizoen werden er beloftenteams van vier 1A-clubs toegevoegd: Young Reds, Jong KAA Gent, OH Leuven U23 en Zébras Elites. Door de uitbreiding van Eerste klasse B (1B) naar zestien ploegen, promoveren er dit seizoen drie clubs naar 1B.

Gedegradeerde teams
Er waren door het faillissement van Excel Moeskroen geen teams gedegradeerd uit de Eerste klasse B voor de start van het seizoen.

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden voor aanvang van het seizoen uit de Tweede afdeling:
 KVK Ninove (vice-kampioen VV A)
 Hoogstraten VV (kampioen VV B)
 RAAL La Louvière (kampioen ACFF)

Noot: KFC Sparta Petegem werd kampioen in reeks A VV, maar vroeg geen licentie aan voor Eerste nationale. Hierdoor promoveerde KVK Ninove als vice-kampioen.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste klasse B aan het einde van het seizoen:

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Tweede afdeling aan het einde van het seizoen:

Clubs

Uitslagen en klassementen

Reguliere competitie

Klassement

Leidersplaats per speeldag

Eindronde

Eindronde degradatie

Referenties

Belgisch competitievoetbal 2022/23
Eerste klasse amateurs voetbal België